

Persone 
Gesualdo Libertini – politico italiano
Giuseppe Libertini – patriota e rivoluzionario italiano
Guido Libertini – archeologo e accademico italiano
Lucio Libertini – politico italiano
Richard Libertini – attore statunitense

Pagine correlate 
Libertino (disambigua)